Кра́сный Кордо́н () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Урумкайского сельского округа. Код КАТО — 117061400.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 8 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Урумкай.

Абсолютная высота — 434 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Корнекты — на востоке, село Сотниковка — на северо-западе, село Карашилик — на северо-востоке, село Дмитриевка — на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 244 человек (из них русские — 45%, казахи — 31%).

В 1999 году население села составляло 239 человек (120 мужчин и 119 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 203 человека (94 мужчины и 109 женщин).

Улицы 
 ул. Зеленая
 ул. Лесная
 ул. Степная
 ул. Центральная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района